Manila - capital das Filipinas
Ou ainda:
Manila, cidade do estado de Utah
Manila, cidade do estado de Arkansas
Manila (filme) - filme alemão

Veja também
Manilha

Desambiguações de topônimos